Gustav Hartenstein ist der Name folgender Personen:

* Gustav Hartenstein (Philosoph) (1808–1890), deutscher Philosoph
 Gustav Hartenstein (Jurist) (1864–1926), württembergischer Jurist und Landtagsabgeordneter